Adamantius oder gräzisiert Adamantios ist der Name folgender Personen:

 Adamantius, Beiname von Origenes (185–253/254), christlicher Gelehrter und Theologe
 Adamantius (Pseudo-Origenes), christlicher Schriftsteller 
 Adamantios (Mediziner), Mediziner 
 Adamantios (Stadtpräfekt), oströmischer Beamter, Stadtpräfekt von Konstantinopel 
 Adamantius (Grammatiker) (auch Adamantius Martyrius), lateinischer Grammatiker 

Adamántios steht für:
 Adamántios (Vorname), griechischer Vorname